Куинсбери () е германска поп група, състояща се от четири певици (после три), избрани през 2008 година от седмия сезон на телевизионното шоу Попстарс. Това е третата женска група в Германия след Ноу Ейнджълс и Монроуз, която е създадена чрез телевизионен кастинг.

Дискография

Студийни албуми 
 Volume I (2008)
 On My Own (2009)
 Chapter 3 (2012)

Сингли 
 I Believe In X-Mas (2008)
 No Smoke (2008)
 I Can't Stop Feeling (2009)
 Too Young (2009)
 Hello (Turn Your Radio On) (2009)
 The Song (2009)
 Timeless (2012)
 Girl Like Me (2012)

Видеоклипове

Турнета

Самостоятелни 
 The Queensberry Show (2010)
 Pink Chocolate Tour (2011)
 Candy Couture Tour (2012)

Подгряващи 
 Пусикет Долс – Doll Domination Tour (2009)